Frauenzentrum steht für
 Frauenzentrum Westberlin
 Frauenzentrum Frankfurt a. Main
 Frieda-Frauenzentrum (Ostdeutschland nach der Wende)
 Frauenzentrale (Schweiz)
 Frauenzentrum Zürich (Schweiz) 
 Frauengesundheitszentrum
 Lesbisches Aktionszentrum Westberlin
 Frauenkulturzentrum Sarah (Stuttgart)
 Kofra – Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation (München)